Leibnitz est une ville autrichienne de Styrie.

« Leibnitz » peut également faire référence à :
 le district de Leibnitz, subdivision administrative dont la ville éponyme est le chef-lieu ;
 Leibnitz, un cratère lunaire.

Leibnitz est également une écriture alternative pour le nom du philosophe et savant allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).

Voir aussi